Jessie kan hentyde til flere artikler.

Navn 
 Jessie Cave (f. 1987), engelsk skuespiller
 Jessie Ipsen (f. 1983), dansk gymnast
 Jessie J (f. 1988), britisk sangerinde
 Jessie Kite (1892 – 1958), britisk gymnast
 Jessie Rindom (1903 – 1981), dansk skuespillerinde
 Jessie Ware (f. 1984) britisk sanger

Andre 
 Jessie (tv-serie) fra 2012
 "Jessie" (sang), sang af Joshua Kadison